Анибал () — португальская фамилия. Известные носители:
 Анибал, Борис Алексеевич (настоящая фамилия — Масаинов; 1900—1962) — русский советский очеркист, литературный критик, журналист, поэт, писатель-фантаст.
 Анибал, Мариу (род. 1972) — португальский легкоатлет-десятиборец.